Grazalema kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Grazalema (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Grazalema (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar